Discidae är en familj av snäckor. Discidae ingår i ordningen landlungsnäckor, klassen snäckor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Discidae 26 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Landlungsnäckor
Discidae